Флаг сельского поселения Кали́новское Серпуховского муниципального района Московской области — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими (флаговедческими) правилами и являющийся официальным символом муниципального образования. Флаг символизирует достоинство и административное значение муниципального образования, единство его территории и населения, историческую преемственность, а также права органов местного самоуправления поселения.

Флаг утверждён 10 декабря 2008 года решением Совета депутатов сельского поселения Калиновское № 1/20 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4632.

13 ноября 2012 года, решением Совета депутатов сельского поселения Калиновское № 3/42, название предыдущего решения было изложено в следующей редакции: «Об утверждении Положения о гербе сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района Московской области. Об утверждении Положения о флаге сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района Московской области»; и утверждено Положение о флаге сельского поселения Калиновское в новой редакции.

Описание 
Описание флага, утверждённое решением Совета депутатов сельского поселения Калиновское от 10 декабря 2008 года № 1/20, гласило:

«Флаг поселения представляет собой зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого помещена композиция из герба района: пять ветвей калины с червлёными гроздьями ягод (одна, две и две), уложенных по ходу солнца (против часовой стрелки) в кольцо вокруг уширенного креста того же металла. Золото ветвей и креста передаётся на флаге жёлтым (охристым) цветом. Вольная часть герба на флаге не воспроизводится».

Описание флага, утверждённое решением Совета депутатов сельского поселения Калиновское от 13 ноября 2012 года № 3/42, гласит:

«Прямоугольное двухстороннее зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее в центре гербовую композицию: пять жёлтых ветвей калины с красными гроздьями ягод (расположенными слева от листьев), уложенных в кольцо вокруг уширенного жёлтого креста».

Обоснование символики 
В основу композиции флага сельского поселения Калиновское, вновь образованного Законом Московской области № 78/2005-ОЗ «О статусе и границах Серпуховского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», положено наименование поселения.

С давних времён в народе воспевают калину как символ зрелости и плодородия в думах и песнях, составляют о ней легенды и стихи, поверья и поговорки.

Ветви калины с гроздьями, уложенные в кольцо, аллегорически символизируют единство, вечность, непрерывное движение жизни.

Красный цвет символизирует красоту, праздник, активность, мужество.

Зелёный цвет аллегорически показывает, что поселение расположено в экологически чистом месте, на его территории нет производств, загрязняющих окружающую среду, а в непосредственной близости расположены сосновый бор, река Ока, озеро Долгое.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости и жизненного роста.

На территории сельского поселения Калиновское находится памятник истории и культуры Погост Березна что отражено в композиции флаг золотым уширенным крестом.

Крест, как один из древнейших символов человечества, символизирует единство противоположностей.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, света, интеллекта и уважения.

Примечания 

Калина в геральдике